Alain Paillou (né en 1958), dessinateur français de bande dessinée ;
 Gabriel-Laurent Paillou (1735-1826), évêque de la Rochelle ;
 Nelson Paillou (1924-1997), handballeur français ;
 Peter Paillou, un peintre britannique du  siècle ;
 Peter Paillou le jeune (1757-1832 ou 1832), peintre britannique, fils du précédent.